Междуреченский — посёлок в Пинежском районе Архангельской области. Административный центр муниципального образования «Междуреченское».

Посёлок находится в центре Пинежского района, в 5 километрах к северу от села Карпогоры. Поблизости находятся конечная ж.-д. станция на линии Архангельск — Карпогоры и посёлки Привокзальный и Сога. 

В посёлке расположена колония-поселение КП-19 (лимит наполнения — 165 человек).

Население

Примечания

Карты 
 Посёлок Междуреченский. Публичная кадастровая карта
 Междуреченский на карте Wikimapia

Населённые пункты Пинежского района